Шеверни: (фр. Cheverny) — многозначный термин.

 Шеверни (замок) — замок в области Солонь во Франции.
 Шеверни (коммуна) — коммуна во Франции.

 Шеверни, Филипп Юро (1528—1599) — французский политический деятель.

Примечания